Sălcuța ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Sălcuța (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Sălcuța (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Sălcuța (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Sălcuța (Calopăr), Dorf im Kreis Dolj

 in der Republik Moldau
 Sălcuța (Căușeni), Gemeinde im Rajon Căușeni